Ру́сские го́ры:

 Русские горы — горы на Земле Королевы Мод в Антарктиде.
 Русские горы — горы на северо-востоке России, в Чукотском автономном округе.
 «Русские горы», «Рутенские горы» — название Карпатских гор в венгерских летописях.

См. также 
 Русская
 Русский хребет

Примечания